The Survivalist (in inglese "il sopravvissuto"), può significare:

Cinema 
 The Survivalist – titolo originale del film del 1987 Il sopravvissuto diretto da Sig Shore.
 The Survivalist – film del 2015 diretto da Stephen Fingleton.
 The Survivalist – film del 2021 diretto da Jon Keeyes.

Letteratura 
 The Survivalist – serie di 29 romanzi pulp scritti da Jerry Ahern.

Televisione 
 The Survivalists – episodio del 1992 della serie televisiva Ultraman: Towards the Future.
 Survivalist – episodio del 2009 del reality Dave in the Life Of.
 Survivalists – episodio del 1998 della serie televisiva Louis Theroux's Weird Weekends.
 Survivalists – episodio del 2004 della serie televisiva CMT Most Shocking.